L5 kan avse:

 L5 – femte lumbala, se ländkota
 L5 (GPS) – den tredje frekvensen i Global Positioning Systemet
 L5  – en av fem punkter i ett roterande system med två stora himlakroppar, se Lagrangepunkter
 L5 (band) – en fransk flickgrupp